Wichry – część wsi Rączna w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Liszki
 Wichry – polana
 Wichry – szczyt w Gorcach